quaque die – łaciński zwrot na "codziennie"
 kropka kwantowa
 kod IATA Air Class Lineas Aereas
 dyskietki QD (ang. quad(ruple) density, gęstość poczwórna)